Мария Николаевна Клименко (1927 год, село Крымское, Новоайдарский район ныне в Луганской области Украины — 2005, Бийск) — бригадир маляров специализированного управления № 9 строительно-монтажного треста № 122 Министерства строительства СССР, Алтайский край. Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный строитель РСФСР. Почётный строитель СССР.

Биография 
Родилась 27 июля 1927 года в крестьянской семье в селе Крымское (сегодня — Луганская область, Украина). В 1941 году вместе со семьёй эвакуировалась в Семипалатинск, Казахская ССР.

Окончив ФЗО в 1942 году, устроилась на работу в строительный трест № 122. Работала помощником штукатура, маляром на строительстве котельного завода. Была назначена бригадиром маляров в строительном тресте № 122.

Ежегодно перевыполняла производственный план. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по капитальному строительству, внедрение новой техники и передовых методов организации труда удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Золотые звезды Алтая: библиогр. указатель лит. о Героях Социалистического Труда / сост. Р. М. Рязанова; ред. В. М. Самотохин; АКУНБ им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: РИО, 1987. — 110 с.
 Клименко М. Н. На всю жизнь. — Барнаул, 1980.
 Клименко М. Горжусь профессией //Бийский рабочий. 1978. 8 марта.
 Белозерцев В. Клименко Мария Николаевна //Бийск: энциклопедия. -Бийск, 2009. С.145-146.
 Клименко Мария Николаевна //Самотохин В. М. Алтайское созвездие. — Барнаул, 1990. С. 135.
 Орлянский Г. «Это мой труд…» //Бийский рабочий. 1977. 3 декабря.
 Фатнев С. Герой Социалистического Труда Мария Клименко //Бийский рабочий. 1971. 19 мая.
 Филиппов В. Вехи жизни //Бийский рабочий. 1976. 29 декабря.

Ссылки 
 
 Биографические сведения